Shepherd Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shepherd Building (Alabama), ID-Nr. 86001106
 Shepherd Building (Louisiana), ID-Nr. 79003909